Toma, conquista, caída, sitio o asedio de Bagdad puede referirse a:
Sitio de Bagdad (812–813)
Batalla de Bagdad (946)
Sitio de Bagdad (1157)
Batalla de Bagdad (1258)
Sitio de Bagdad (1401) por Tamerlán.
Captura de Bagdad (1534)
Toma de Bagdad (1638)
Sitio de Bagdad (1733)
Caída de Bagdad (1917) durante la Primera Guerra Mundial
Golpe de Estado en Irak de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial
Invasión de Irak de 2003#La caída de Bagdad (2003)